Pipe Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Pipe Island (Florida)
 Pipe Island (Michigan)
 Pipe Island (Cass County, Minnesota)
 Pipe Island (Morrison County, Minnesota)